Stockheim (Kreuzau), een plaats in de Duitse gemeente Kreuzau, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Stockheim (Neder-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren, en maakt deel uit van het district Rhön-Grabfeld
 Stockheim (Opper-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren, en maakt deel uit van het district Kronach
 Stockheim, een stad aan de Maas in Belgisch Limburg. Al heel wat jaren is de naam veranderd in  Stokkem (Deelgemeente van Dilsen-Stokkem) .
 Stöckheim-Leiferde, een stadsdeel in Braunschweig, deelstaat Nedersaksen